Mit dem Namen The Black Album werden verschiedene Musikalben bezeichnet:

 The Black Album (Boyd-Rice-Album), ein Album des Musikers Boyd Rice aus dem Jahr 1977
 The Black Album (The-Damned-Album), ein Album der Band The Damned aus dem Jahr 1980
 The Black Album (Kino-Album), ein Album der russischen Rockband Kino aus dem Jahr 1990
 Metallica (Album), ein häufig The Black Album genanntes Album der Metal-Band Metallica aus dem Jahr 1991
 Black Album (Prince-Album), ein Album des Musikers Prince aus dem Jahr 1994
 The Black Album (Jay-Z-Album), ein Album des Rappers Jay-Z aus dem Jahr 2003
 The Black Album (The-Dandy-Warhols-Album), ein Album der US-amerikanischen Rockband The Dandy Warhols aus dem Jahr 2004
 The Black Album (Death-Cube-K-Album), ein Album des US-amerikanischen Gitarristen Death Cube K aus dem Jahr 2007
 The Black Album (Kompilationsalbum), Kompilationsalbum mit Solomaterial von Mitgliedern der britischen Rockgruppe The Beatles

ferner

 The Black Album (Shahraz), Roman von Qaisra Shahraz